

Lokalizacje

Niemcy 
 Baierbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Baierbach – rzeka, dopływ Bibers
 Baierbach – rzeka, dopływ Ohrn

Zobacz też 
 Bayerbach